Суперкубок Хорватии по футболу 2013 года () — 10-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 загребское «Динамо» и обладатель Кубка Хорватии 2012/13 «Хайдук» из Сплита. Встреча состоялась 6 июля 2013 года на домашнем стадионе «Динамо» Максимире, за игрой наблюдали около 12 000 зрителей при общей вместимости арены более 35 000 человек.

До этого матча «Динамо» 7 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (3 из них команда выигрывала), «Хайдук» — 7 раз и в 5-и случаях побеждал. проигрывала.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2013 года стало «Динамо», оказавшееся более удачливым в серии послематчевых пенальти 4:1. На 34-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Дуе Чоп. В середине второго тайма (на 76-й минуте) полузащитник «Хайдука» Мийо Цакташ сравнял счёт с пенальти. Оставшееся и дополнительное время забитых мячей не принесло и судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. Неудачи футболистов «Хайдука» Горана Йозиновича и Ивана Томичича принесли общую победу «Динамо»

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2013 на сайте hrsport.net
 
 Vučemiloviću Superkup • HNK Hajduk Split
 Popis hajdukovaca za utakmicu Superkupa

2014
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2013 году
Июль 2013 года
События 6 июля
Спортивные соревнования в Загребе